Csatári oder Csatáry ist der Name folgender Personen:

 József Csatári (1943–2021), ungarischer Ringer
 László Csatáry (1915–2013), ungarischer NS-Kriegsverbrecher

siehe auch
 Csatari